Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice, nebo též Uspěnský chrám (rusky , čti: uspěnskij sobór) je poměrně časté ustálené pojmenování různých katedrálních křesťanských chrámů na vysvěcených na počest Zesnutí přesvaté Bohorodice, především v pravoslavných zemích, zejména pak v Rusku.

České země 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Žižkov) v pravoslavné části Olšanských hřbitovů v Praze

Rusko 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Moskva), Moskevský Kreml
 Malý Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice — historický název Uspenského chrámu v Krutickém paláci
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Astrachaň), Astrachaňský kreml
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Dmitrov) — Moskevská oblast
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Jaroslavl)
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Kirilo-bělozerský klášter) – Kirilov
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Kolomna) — Moskevská oblast
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Nižnij Novgorod)
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Rostov Veliký) — Jaroslavská oblast
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Rjazaň)
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Smolensk)
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice — katholikon tverského otročského Uspenského kláštera
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Tula), Tulský kreml
 Uspenský katedrální kostel (Tula)
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Vladimir)

Ukrajina 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Charkov) — chrám Charkovské eparchie
 Katedrální chrám Zesnutí přesvaté Panny Marie (Charkov), katolická církev
 Desátkový chrám, Kyjev

Bosna a Hercegovina 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Travnik)

Bulharsko 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Varna)

Finsko 
 Chrám Zesnutí Bohorodičky (Helsinky) — Konstantinopolský patriarchát

Srbsko 
 Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice (Zrenjanin)

Podobné výrazy 
 Uspenský kostel
 Uspenský chrám
 Uspenský klášter

Externí odkazy 
 

Pravoslavné chrámy